La formula molecolare C2H6S può indicare:
 Dimetil solfuro
 Etantiolo

Formule molecolari